Dauelsberg steht für:

 Gut Dauelsberg, eine Arbeiterkolonie in Delmenhorst
 Dauelsberg (Reederei), als Herm. Dauelsberg GmbH & Co. KG seit 1857 eine Reederei in Bremen

Dauelsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Elard Dauelsberg (1892–19??), deutscher Hockeyspieler
 Peter Dauelsberg (* 1933), deutscher Violoncellist